Trail of Tears – espressione in lingua inglese per indicare il sentiero delle lacrime, deportazione forzata dei nativi americani dalle loro terre d'origine
 Trail of Tears – gruppo musicale norvegese
 Trail of Tears – album di Billy Ray Cyrus del 1996